Roderick Chisholm (1916-1999) – amerykański filozof
 Roderick Chisholm (ur. 1974) – australijski wioślarz